De UEFA Intertoto Cup wordt vaak afgekort tot Intertoto Cup of Intertoto, IC, UIC of UI. Het is sinds 1995 een kans voor clubs die zich via hun nationale competitie niet hebben geplaatst voor de UEFA Cup of Champions League om zich alsnog te plaatsen voor de UEFA Cup.

De Intertoto Cup van 1995 werd door de twee Franse clubs RC Strasbourg en Girondins de Bordeaux gewonnen en daardoor alsnog aan de UEFA Cup konden deelnemen.

Groepsfase
De groepswedstrijden werden tussen 24 juni en 23 juli gespeeld.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Groep 9

Groep 10

Groep 11

Groep 12

1/8 Finales
De wedstrijden in de achtste finales werden op 29 en 30 juli gespeeld.

Kwartfinales
De wedstrijden in de kwartfinale werden op 2 augustus gespeeld.
Bij de kwartfinales is er sprake van maar één wedstrijd.

Halve finales
De "halve finales" waren twee wedstrijden in de voorronde van de UEFA Cup 1995/96 en de winnaars hiervan plaatsten zich voor de eerste ronde. De wedstrijden werden op 8 en 22 augustus gespeeld.

Externe links
 Official site
 Results at RSSSF

Intertoto Cup
Europacupvoetbal 1995/96